

Geografia
 Villard-Bonnot – comune francese situato nel dipartimento dell'Isère

Persone
 Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780) –
 Françoise Bonnot (1939-2018) – montatrice francese
 Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785) – filosofo e politico francese
 Jules Bonnot (1876-1912) – anarchico e fuorilegge francese
 Xavier-Marie Bonnot (1962) – scrittore francese

Altro
 Banda Bonnot – gruppo anarchico francese